John O'Brien peut désigner :
 John P. O'Brien (1873-1951), ancien maire de New York ;
 John B. O'Brien (1884-1936), acteur et réalisateur américain ;
 John Ambrose O'Brien (1885-1968), homme d'affaires canadien ;
 John O'Brien (1960-1994), écrivain américain ;
 John O'Brien (1977-), joueur américain de football (soccer) ;
 John F. O'Brien (1932-), joueur de tennis australien.